Buslijn 47 (Amsterdam)
Buslijn 47 (Rotterdam)
Buslijn 47 (Haaglanden) (buurtbuslijn)
Buslijn 47 (Geldermalsen-Gorinchem)
Buslijn 47 (Gulpen - Kerkrade)
Buslijn 47 (Sneek-Lemmer)
Buslijn 47 (Utrecht-Houten)